Boca do Acre (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Amazonas
Boca do Acre (gemeente), een gemeente in deze microregio